Зеро́ — число 0 на рулетке
 «Зе́ро» — Mitsubishi A6M Zero  — японский истребитель времён Второй мировой войны

Известные носители 
 Мостел, Зеро — американский актёр.

См. также 
 0 (число)
 Ноль
 Горький Зеро: Фабрика рабов и Горький Зеро 2: В лучах Авроры — компьютерные игры.
 Клуб «Зеро» — символический клуб биатлонистов.
 «Город Зеро» — советский кинофильм 1988 года.
 «Зеро. Сиреневая Литва» — литовский кинофильм 2006 года.
 «Зеро 2» — литовский кинофильм 2009 года.